Phu My (Bà Rịa-Vũng Tàu), een district in Vietnam
 Phú Mỹ, voor administratieve eenheden in Vietnam met deze schrijfwijze. (doorverwijspagina)
 Phù Mỹ, voor administratieve eenheden in Vietnam met deze schrijfwijze. (doorverwijspagina)